Kultura
 „Do zakochania jeden krok” – piosenka Andrzeja Dąbrowskiego z 1971
 Rab Ne Bana Di Jodi – bollywoodzki film z 2008
 Do zakochania jeden krok (Finding Your Feet) – brytyjski film z 2017